Saint-Gorgon puede referirse a: 

 Saint-Gorgon (Morbihan), comuna francesa situada en Morbihan;
 Saint-Gorgon (Vosgos), comuna francesa situada en Vosgos;
 Saint-Gorgon-Main, comuna francesa situada en Doubs;
 Forcelles-Saint-Gorgon, comuna francesa situada en Meurthe-et-Moselle.